

Patronyme 

 Anne-Laurence Petel (1970-), femme politique française
 Eugène Petel (1888-1914), footballeur français
  (1601-1635), sculpteur allemand

Toponyme 

 Petel, commune du Burkina Faso.